Blair Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blair Mountain (Garfield County, Colorado)
 Blair Mountain (Rio Blanco County, Colorado)
 Blair Mountain (Oklahoma)
 Blair Mountain (Tennessee)
 Blair Mountain (West Virginia)